Juniusze Sylani